

Települések 

 Adunați település Romániában, Prahova megyében, Adunați község központja.
 Adunați település Romániában, Argeș megyében.